Érichthonios (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque, qui peut désigner dans la mythologie grecque :
 Érichthonios est un roi légendaire d'Athènes ;
 Érichthonios fils de Dardanos est roi de Dardanie.

Voir aussi